Pras bezeichnet:

 Pras (Phthiotis), eine antike Stadt in der Phthiotis in Thessalien
 Samuel Prakazrel „Pras“ Michel (* 1972), US-amerikanischer Rapper und Songschreiber

PRAS ist Abkürzung für:
 Polynomial-time Randomized Approximation Scheme, eine Variante des Polynomial-time Approximation Scheme (PTAS), eines Verfahrens zum Finden von Näherungslösungen bei Optimierungsproblemen

Abkürzung